Okręg Balvi  (łot. Balvu rajons) – okręg we wschodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Alūksne, Gulbene, lucyńskim, Madona, rzeżyckim oraz z Rosją.

Balvi